«Сватання на Гончарівці» — п'єса Григорія Квітки-Основ'яненка.
 «Сватання на Гончарівці» — український чорно-білий художній музичний фільм режисера Ігоря Земгало, відзнятий у 1958 році